Hans Otmar Pum (* 4. Jänner 1964) ist hauptberuflicher österreichischer römisch-katholischer Religionslehrer. In seiner Freizeit ist er als Maler und Sänger (Tenor) aktiv.

Werdegang 
Hans Otmar Pum besuchte nach der Volksschule von 1977 bis 1982 das Bischöfliche Gymnasium Petrinum in Linz, studierte an der Katholischen Privat-Universität Linz und der Universität Luzern „Selbständige Religionspädagogik“ und schloss das Studium 1995 mit dem akademischen Grad „Magister“ ab. Seine Studien ergänzte er durch eine beim Justizministerium staatlich eingetragene Ausbildung zum Mediator und zum Coach für Peer-Mediation.

Von 1995 bis 2000 unterrichtete er an mehreren Schulen, ehe er im Mai 2000 eine fixe Anstellung an der Bundeshandelsakademie und -schule Traun erhielt. Seit 2007 gibt er im Schulversuch Ethikunterricht.

Pum ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Linz. In seiner Freizeit ist Pum als Sänger aktiv und beschäftigt sich mit Malerei. 2018 wirkte er bei der Welturaufführung des Osteroratoriums von Michael Stenov in der Pfarrkirche St. Peter in Linz/Spallerhof mit. 

Am 18. Oktober 2020 wurde Pum von Bischof Manfred Scheuer im Linzer Mariendom zum Diakon geweiht.

Einzelnachweise 

Lehrer
Tenor
Musiker (Linz)
Österreicher
Geboren 1964
Mann